Pravec může znamenat:

 osobu
 Petr Pravec (* 1967) – český astronom
 sídlo
 Pravec – město v Bulharsku
 správní jednotku
 Obština Pravec – obština v Bulharsku
 výrobek
 Pravec (počítač) – bulharský počítač